Bjerreby (plaats), plaats in Denemarken
 Bjerreby (parochie), parochie in Denemarken